Умм-эль-Кайвайн:

 Умм-эль-Кайвайн — город в ОАЭ
 Умм-эль-Кайвайн — эмират в ОАЭ